Мустафа Адиб:
 Адиб, Мустафа (род. 1972) — ливанский дипломат и политик.
  (род. 1968) — марокканский правозащитник, бывший военнослужащий.